

Aeronautica 
 Ryan X-13 Vertijet – dimostratore della possibilità di un jet di decollare ed atterrare verticalmente

Fumetti 
 X-13 – pianeta immaginario della striscia a fumetti Calvin & Hobbes